Pimenov je priimek več oseb:
 Aleksej Fjodorovič Pimenov, sovjetski general
 Ruslan Valerjevič Pimenov, ruski nogometaš